Herrmann kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Herrmann
 René Herrmann
 Hans-Werner Herrmann
 Rudolf Albert Wolfgang Herrmann

Robotskapade auktorsförkortningar